Лоренсвил има више значења:
 Лоренсвил (Њу Џерзи)
 Лоренсвил (Џорџија)
 Лоренсвил (Вирџинија)
 Лоренсвил (Илиноис)
 Лоренсвил (Охајо)
 Лоренсвил (Пенсилванија)